Кунеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кунеево — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Кунеево — деревня в Ясногорском районе Тульской области.